Hammershøi est un nom de famille danois notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Vilhelm Hammershøi (1864–1916), peintre danois ;
 Svend Hammershøi (1873–1948), céramiste danois, frère du précédent.

Notes et références